

Sigle 
 Saskatchewan Communications Network  – televisione pubblica canadese

Codici 
 SCN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Saarbrücken (Germania)
 scn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua siciliana

Religione 
 S.C.N. – Suore della Carità di Nazareth

Trasporti 
 SCN – sigla automobilistica internazionale di Saint Kitts e Nevis